Pietro Candiano kan syfta på:

 Pietro I Candiano 
 Pietro II Candiano 
 Pietro III Candiano 
 Pietro IV Candiano